

Patronyme 
Jacot est un patronyme porté notamment par :

 Auguste Jacot (1845-1919), prêtre lorrain ;
 Auguste Jacot (1884-1953), homme politique français ;
 Michèle Jacot (1952-), skieuse alpine française ;
 Monique Jacot, photographe suisse.

Entreprise 
 Furrer-Jacot, entreprise de bijouterie suisse